Spongicolidae (Claus, 1872) é uma família de crustáceos decápodes pertencentes à infraordem Stenopodidea. Segundo o Catalogue of Life a família Spongicolidae inclui 6 espécies.

Taxonomia
A família Spongicolidae inclui os seguintes géneros:
Microprosthema
Spongicola
Spongicoloides
Spongiocaris

Cladograma segundo o Catalogue of Life:

Galeria

Notas

Ligações externas

 
Famílias de decápodes